Сэди Эйлин Совералл — начинающая британская актриса, исполнившая роль Беатрикс в сериале от Netflix: «Судьба: Сага Винкс». Родилась 17 января 2002 года в Уондсворт на юго-западе Лондона, Великобритания. Начала свою карьеру актрисы в 2019 году, сыграв роль Евы в фильме-триллере «Роуз играет Джули». Училась в частной школе «Emanuel School», которая находится на юго-западе Лондона и закончила преждевременное обучение в мае 2020 года. Есть старший брат, которого зовут Кейси Совералл. Совералл прославилась благодаря выходу сериала «Судьба: Сага Винкс» в котором сыграла одну из главных ролей — Беатрикс Дэниелс

Фильмография